Трамбицкий — фамилия. Известные носители:

 Трамбицкий, Алексей Георгиевич (1860—1922) — академик архитектуры.
 Трамбицкий, Виктор Николаевич (1895—1970) — советский композитор.

 Трамбицкая, Вера Григорьевна (1909—1981) — советская украинская библиотековед, библиограф и педагог.